A vörös csillag (★) vörös színnel kitöltött szabályos ötágú csillag, a 20. századi történelem egyik meghatározó politikai jelképe.

 Vörös csillag Labdarúgóklub, szerb focicsapat
 Vörös csillag, Alekszandr Alkszendrovics Bogdanov 1908-as regénye
 Vörös csillag, a szovjet majd az orosz Hadügyminisztérium 1924-ben létrehozott hivatalos lapja
 A phenjani metró egyik megállójának neve

Hasonló nevűek
Vörös Csillag Traktorgyár a Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth Magyar Gépgyári Művek Rt. államosítás utáni neve